

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Springer – città della Contea di Colfax, Nuovo Messico
 Springer – città  della Contea di Carter, Oklahoma
 Monte Springer – monte della Georgia

Persone

Springer
 Axel Springer – giornalista tedesco
 Cornelis Springer – pittore olandese
 Elisa Springer – scrittrice austriaca
 George Springer – giocatore di baseball statunitense
 Heinrich Springer – militare tedesco
 Hermann Springer – calciatore svizzero
 Jerry Springer – conduttore televisivo statunitense
 Jim Springer – cestista statunitense
 Julius Springer - imprenditore, editore e politico tedesco
 Justin Springer – calciatore nevisiano
 Nancy Springer – scrittrice statunitense
 Robert Springer – astronauta statunitense
 Tonny Albert Springer – matematico tedesco

Cognome composto
 James Springer White – religioso statunitense
 Shari Springer Berman – regista e sceneggiatrice statunitense

Zoologia
 Springer spaniel inglese – razza canina
 Springer spaniel gallese – razza canina

Altro 
 Springer – casa editrice, specializzata nelle pubblicazioni scientifiche
 Springer – carro armato